Парашу́тно-деса́нтний полк (ПДП) — військова частина, основна тактична та адміністративно-господарська одиниця Повітряно-десантних військ, яка призначена для виконання тактичних завдань у складі повітряно-десантної дивізії (бригади) або самостійно у взаємодії із з'єднаннями, частинами і підрозділами Сухопутних військ, армійською авіацією, іншими родами військ та спеціальними військами в тилу противника, а також військовими формуваннями інших силових відомств у різних умовах.

Для виконання бойових завдань може десантувати як парашутним, так і посадочним способом.

Історія 
У Червоній Армії в кінці 1942 були сформовані повітряно-десантні гвардійські стрілецькі полки, організаційно та за наявністю штатної зброї та озброєння аналогічне гвардійським стрілецьким полкам.

У ході Великої Вітчизняної війни повітряно-десантні полки брали участь у боях у складі військ багатьох фронтів переважно як стрілецькі частини. Після війни в повітряно-десантних дивізіях створені парашутно-десантні полки.

У нацистській Німеччині парашутно-десантні полки були створені в 1936 у складі парашутних дивізій. У США на початку 40-х рр. у складі повітряно-десантних дивізій почали формуватися парашутно-піхотні полки (). В арміях нацистської Німеччини і США полкова система організація десантних військ існувала до кінця Другої світової війни.

В арміях деяких іноземних держав (Франція, Канада тощо) в другій половині 70-х рр. частини, аналогічні за своїм призначенням парашутно-десантні полки мали найменування парашутних. У Франції парашутний полк, що входить до складу парашутно-десантної бригади повітряно-десантної дивізії, складається з 3—4 парашутних рот, роти підтримки і роти управління й обслуговування. Як повітряний десант парашутний полк може бути використаний як у складі повітряно-десантної дивізії так і самостійно.

Сучасний парашутно-десантний полк повітряно-десантних військ Російської Федерації звичайно складається з 3 парашутно-десантних батальйонів, самохідно-артилерійської, мінометної і зенітної батарей, а також підрозділів бойового забезпечення і тилу.

Організаційно-штатна структура 
До організаційно-штатної структури полку входять (російський варіант):
 управління полку:
 командування,
 штаб,
 відділення виховної роботи,
 відділення ППО,
 відділення ПДП та ПДТ,
 інженерна служба,
 служба РХБ захисту,
 фінансово-економічна служба,
 технічна частина,
 медична служба,
 тил полку;
 бойові підрозділи:
 3 парашутно-десантні батальйони;
 самохідний артилерійський дивізіон 120-мм самохідних гармат 2С9,
 батарея ПТКР;
 зенітна артилерійська батарея;
 підрозділи бойового забезпечення:
 розвідувальна рота;
 інженерна рота;
 рота зв'язку;
 взвод РХБ захисту;
 підрозділи медичного, тилового і технічного забезпечення:
 рота десантного забезпечення;
 рота матеріального забезпечення;
 ремонтна рота;
 медичний пункт полку;
 комендантський взвод

Склад (варіант) 
Особового складу — до 2500 осіб.

На озброєнні в парашутно-десантному полку:
 БМД-1 (БМД-2) — 100 одиниць,
 БМД-1К — 14 одиниць,
 БМД-1КШ — 12 одиниць,
 БТР-Д — 18 одиниць,
 120 мм 2С9 "Нона" — 18 одиниць,
 ЗУ-23-2 — 12 одиниць,
 ПЗРК «Ігла» — 18 одиниць,
 автомобілі — 352 одиниці.

Див. також 
 Парашутно-десантна рота
 Повітряно-десантна бригада
 Повітряно-десантна дивізія

Джерела

Посилання 
 Структура парашютно-десантного полка в 80-е гг.

Повітрянодесантні війська
Військова організація
Полки